Константи́н Васи́льевич Худяко́в (род 2 января 1945, с. Царевщина, Саратовская область) — российский художник, работающий в жанре цифровой художественной техники, президент Творческого союза художников России, председатель правления галереи «М’Арс», действительный член Российской академии художеств, Заслуженный художник Российской Федерации.

Биография 
Константин Васильевич Худяков родился 2 января 1945 года в селе Царевщина Саратовской области в семье учителей.

В 1965 году поступил в Московский архитектурный институт (МАрхИ) на кафедру промышленной архитектуры. Уже во время обучения в институте с 1965 по 1971 год серьёзно увлекался конструктивизмом 1920-х годов. Занимаясь живописью, экспериментировал с формой, пластикой, фактурой материалов. Три года, с 1965 по 1968 год, жил в здании общежития «Дом-коммуна», архитектора-конструктивиста Ивана Николаева, — архитектурном воплощении новой социальной модели человеческого общежития. Уже в дипломном проекте в МАрхИ проявились футуристические идеи: тема проекта — «Город будущего в Сибири». Проект выполнен под влиянием английской группы «Archigram», американского архитектора-фантаста Паоло Солери и начатого строительства Всемирного торгового центра в Нью-Йорке архитектора Ямасаки. Впервые в МАрхИ студенту разрешили вместо традиционных планшетов с чертежами показать на защите фильм-проект, снятый камерой собственной конструкции. Киномоделирование макета, тем более столь крупного объекта, как город на 200 000 жителей, и по сей день не является обязательным при защите диплома на звание архитектора ни в европейской, ни в американской практиках. Камера перемещалась внутри большого бумажного макета по точкам съёмки, масштабным для человеческого роста. После монтажа фильма это создало впечатление реальной городской среды, интерьеров.

Сразу после защиты дипломного проекта с отличием в 1971 году Константин Худяков был распределён госкомиссией главным художником в Центральный музей В. И. Ленина. В течение 10 лет, с 1972 по 1981 Худяков занимался реализацией своего проекта реконструкции залов основной экспозиции Центрального Музея В. И. Ленина. Он занимался дизайном музейного оборудования, проектированием и осуществлением политических экспозиций в СССР, странах социалистического лагеря, Швейцарии, Финляндии, Йемене, Франции. Впоследствии Худяков занимался также и архитектурно-дизайнерской концепцией реконструкции здания Центрального Музея.

За дизайн филиалов Центрального музея В. И. Ленина в г. Фрунзе в 1984 году Худякову присвоено звание Заслуженного художника Киргизской ССР. Но стремление к развитию и применению инновационных технологий в искусстве, а также авангардные вкусовые предпочтения побуждали Худякова совмещать работу художника партийной системы с полулегальными полудиссидентскими выставками живописи. В основном это происходило в подвалах Горкома графиков на Малой Грузинской. Такие своего рода «квартирные» выставки посетило около 1 млн человек. Аэрограф и фотосъёмка были основными орудиями Худякова в то время.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов, уже работая полностью самостоятельно, художник вводит в свой арсенал видеокамеру, затем видеопроектор. Продолжает работать и аэрографом, осваивает компьютерно-цифровые технологии и программы. Худяков формирует банк цифровых изображений, состоящий из нескольких десятков тысяч снимков. Проекты «Предстояние», «Hotel Russia», «Русский пейзаж», «Московская панорама», «Жизнь насекомых», «Карта мира» — все они выполнены путём синтеза искусств. Худяков соединяет микрокосм с макрокосмом: пристально вглядывается в мельчайшие детали мира (серия «Жизнь насекомых»), и одновременно создает свою версию «Тайной вечери», представленной на Венецианской биеннале современного искусства в 2011 году. Его работы — попытка создания образа сверхчеловека, а также версии нового религиозного искусства Deisis/ Предстояние.
Его стереокартины, интерактивные панели и цифровые крупномасштабные холсты созданы с помощью передовых технологий и инновационных методов их синтеза и в то же время решают актуальные творческие задачи.

В настоящее время Константин Худяков является председателем правления Объединения «М’АРС». http://www.marsgallery.ru

Живёт и работает в Москве.

Политическая позиция 
В 2014 году подписал Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Основные выставки 
1974 г. — дизайн экспозиции советского павильона на фестивале газеты «Унита» в Болонье (Италия).

1975—1980 гг. — дизайн более 100 выставок Музея В. И. Ленина в СССР и за рубежом (Швейцария,
Финляндия, ГДР, ЧССР, Венгрия, Польша, Вьетнам, Куба, Болгария, Йемен, Монголия, Франция).

С 1977 по 1987 гг. — ежегодное участие в выставках живописи группы «20-ти московских художников»
в подвалах Городского комитета художников — графиков на Малой Грузинской,28
(выставки посетило около одного миллиона человек).

В 1988 году — организация галереи «М’АРС», член правления галереи.

1987 г. — выставка группы художников «Объект» в Москве на Малой Грузинской. Куратор В.Немухин

1988 г. — групповая выставка в городе Иераклион , Греция (галерея «М’АРС»).

1989 г. — групповая выставка по городам Франции (галерея «М’АРС»).

1989 г. — групповая выставка художников «М’АРСа» в выставочном центре Браманте, на Пьяца дель Попполо в Риме, Италия.

1991 г. — участие в выставке «Новое русское искусство»
(коллекция А.Глейзера) в ЦДХ.

1992 г. — участие в выставке «Сон- порождение художественного сознания»
в Третьяковской галерее в Москве.

1992 г. — участие в выставке «Русское искусство XX века» в Nassau County Museum in New York
(филиал «Frick Collection»).

1992—1993 гг. — две выставки «Три русских художника» в городе Мурсия, в городе Мадриде (Испания).

1992 г. — «Токио-Арт-Экспо». АРТ-МИФ-1 и АРТ-МИФ-2.

1994 г. — выставка «Русская коллекция в Японии» в г. Осака и в г. Фукуока.

1996 г. — выставка в г. Бейруте (Ливан).

1996 г. — выставка «Галереи в Галерее» в Государственной Третьяковской галерее.

1996 г. — осуществление проекта «Русская коллекция . Конец XX века» — вторая выставка.

1996—1997 гг. — Осуществление проекта «Мир чувственных вещей в картинках. Конец XX века». ГМИИ им. А. С. Пушкина

1997 г. — выставка «Русская коллекция» во Дворце Наций в Женеве (Швейцария).

1997 г. — выставка проекта «Мир чувственных вещей в картинках» в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

2003 г. — ART DIGITAL-2003 (международная выставка), М’АРС, Москва

2004 г. — выставка «Предстояние» в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу

2005г — ART DIGITAL-2004 («Я кликаю, следовательно, существую»)(международная выставка), М’АРС, Москва,
Первая Московская Биенале Современного Искусства

2005г — ART DIGITAL-2005 («Оцифрованная любовь»)
(международная выставка), М’АРС, Москва

2005 г. -Серебряный приз в номинации «Портрет года»- Европейская премия LEAD AWARDS 2005 , Гамбург

2005 г.-«ХУДОЖНИК и ОРУЖИЕ». ГЦСИ и М’АРС

2005 г.-«GOOTT SEHEN» (Kunstmuseum des Kanton Thugau. Dorothee Messmer.)

2006 г. — Проект «Hotel Russia», который включает несколько других проектов («Омут», «Новый русский шрифт», «Прощание славянки» и др.)- Центр Современного Искусства «М’АРС»

2006 г. — ART-DIGITAL-2006 («Пограничное состояние»).

2006 г. — Выставка «Окно. Русское искусство». SOTHEBY’S, New-York.

2006 г. — «Время перемен» -выставка в Русском Музее в Петербурге.

2006 г. — Выставка «Мастер и Маргарита» во Флоренции.

2007 г. — «ВЕРЮ!»-ЦСИ «Винзавод».

2007 г.- Выставка «Новые приобретения» в Москве.

2007 г.- Выставка «Новый Ангеларий» в Московском Музее Современного Искусства.

2007 г.- Выставка в галерее MIMI FERZT в Нью-Йорке.

2008 г.- «Москва-Нью-Йорк», в Государственном Центре Современного Искусства в Москве.

2008 г.- «Москва-Нью-Йорк» в Нью-Йорке, Челси.

2008 г.- Выставка в галерее «ALBERT BENAMOU» в рамках The Moscow World Fine Art Fair.

2009 г — Презентация Мультитач-Арт «Утро Стрелецкой казни» и «Глаз Ангела- не ждали». Пермский музей Современного искусства. МоскваАполис.

2009 г — Презентация Мультитач-Арт «Зеркальные Сны» и «Женщина&Муха» в рамках 3-ей Московской Биенале современного Искусства.

2009 г. — «Одна Шестая Плюс»-ЦСИ М*АРС, ГЦСИ, Галерея Зураба Церетели, ЦСИ «ВИНЗАВОД». (Каталог). В рамках 3-ей Московской Международной Биенале Современного искусства

2009 г. — «Хаос-Космос»-Центр Изобразительных Искусств в Братиславе (Словакия). (Каталог).

2009 г. — «АRT-DIGITAL-09»- ЦСИ М*АРС.(В рамках 3-ей Московской Международной Биенале Современного искусства

2009 г. — «Ночь в Музее»- Пермский Государственный Музей Современного Искусства. (Каталог).

2009 г. — «DEISIS-предстояние» — Димитровградский Культурный Центр (Ульяновская обл.),Ленинский Мемориальный Комплекс (Ульяновск),Историко-Архитектурный Заповедник в Усолье (Пермский край).

2009 г. — «Путешествие с мольбертом»- Государственный Русский Музей, Музей -Заповедник"ЦАРИЦЫНО". (Каталог)

2009 г. — Галерея «АЙДАН» на FIAC-2009. Париж. Стерео-лайт-панели.

2009 г. — Выставки Инновационных Технологий в Перми, Петербурге, Москве. Интерактивная цифровая картина"ГЛАЗ АНГЕЛА-НЕ ЖДАЛИ"

2010 г. — Выставка в Центре Изобразительных Искусств ТСХР в Братиславе «Gloria military».

2009 г. — Выставка в Музее Дарвина «Происхождение Дарвина»

2010 г. — 5 октября — 7 ноября — персональная выставка «Искусство высокого разрешения» в Московском Музее Современного Искусства Российской Академии Художеств

2010 г — Персональная выставка в галерее «Триумф» в Москве .

2010 г — Выставка Членов Российской Академии Художеств В Париже.

2010 г — Выставка из фондов ММСИ «Если бы я только знал», Москва.

2011 г — Февральские торги «PHILLIPS de PURY&COMPANY».

2011 г — Персональная выставка в галерее «CARE-DORE» в Монако. (около 20 работ на холсте и 3 стерео-лайт-панели)

2011 г — Выставка членов Российской Академии Художеств в Пятигорске

2011 г — Персональная выставка в галерее «MIMI-FERZT» в Нью-Йорке. (около 30 работ на холсте)

2011 г. — участник проекта GLASSTRESS в рамках 54th Art Biennale in Venice

2011 г. — Art Moscow Fair 2011 — галерея ART&SPACE Gallery, Munich

2012 г. — КОНСТАНТИН ХУДЯКОВ. «ИСКУССТВО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ» — Выставочные залы Российской академии художеств. Москва, Пречистенка,21

2013 г. — 5-я Московская биеннале современного искусства. Константин Худяков. Тайная вечеря.

2014 г. КОНСТАНТИН ХУДЯКОВ. «ЦИФРА И МИФ» —Музей современного искусства Эрарта

Творческая концепция 

Художественные стили и шедевры прошлого обладают высокой ценностью и вполне могут являться источниками вдохновения. Но я уверен в том, что с подобным вдохновением надо обращаться очень осторожно, так как оно может повести по ложному пути. Художник должен доверяться чувству времени; времени, которое, как известно, состоит из прошлого, настоящего, и будущего. В глубине души я, по всей видимости, футурист (Константин Худяков).

Виртуозно владея новейшими компьютерными технологиями, Худяков достигает в своих работах объемной виртуальности образов, которая диагностирует ситуацию проникновения виртуальности и реальности друг в друга — ситуацию, в которой проблематизируется наше восприятие искусства.

Критика 
 Александр Евангели — Ускользающая плотность бытия
 Александр Якимович — Феноменология Худякова
 Юлия Квасок — Апокалипсис: просто, больно, дорого
 Сергей Попов — Визионер последней истины
 Маргарита Шкляревская, Русский Базар, № 48(60) — Время третьего авангарда? Художник Константин Худяков.

Видео 
 http://www.tvkultura.ru/news.html?id=474700
 Art Moscow Fair 2011 — All rights reserved ART&SPACE Gallery, Munich
Телепрограмма "Искусственный отбор" от 02.09.2014 - https://www.youtube.com/watch?v=fHMh_nHpUUU&list=PL66DIGaegedrxQDWd7Sssw6mEDPlrKZGc&index=130&t=0s

Коллекции 
 Государственная Третьяковская галерея
 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
 Музей современного искусства (Вена, Австрия)
 Государственный центр современного искусства (Москва)
 Московский музей современного искусства
 Российская академия художеств
 Ярославский художественный музей
 Корпоративная коллекция «ZigZag Vencher-Group» (США)
 Коллекция Александра Глезера
 Собрания музея М'АРС
 Частная коллекция Виктора Бондаренко
 Частная коллекция Я. Гальперина
 Частная коллекция Александра Смузикова (Москва)
 Частная коллекция Умара Джабраилова (Москва)
 Частные и корпоративные коллекции России, Европы, Азии, США, Латинской Америки

Литература 
В октябре 2010 года вышла в свет книга «Константин Худяков. Искусство Высокого Разрешения» М.: Книги WAM, 288 с., ил.
Издание посвящено творчеству Константина Худякова

Примечания

См. также 
 Цифровая живопись
 Медиаискусство

Ссылки 
 http://www.tcxp.ru
 http://www.tvkultura.ru/news.html?id=474700
 http://khudyakov.ning.com/page/aleksandr-yakimovich
 http://www.russian-bazaar.com/Article.aspx?ArticleID=11413
 https://web.archive.org/web/20110629015824/http://www.mmoma.ru/exhibitions/gogolevsky/konstantin_hudyakov_iskusstvo_vysokogo_razresheniya/
 http://discovery-ru.livejournal.com/14183.html

Медиаискусство
Современные художники России
Заслуженные художники Киргизской ССР
Действительные члены РАХ
Члены Творческого союза художников России